Komorane kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Komorane (ort i Kosovo),

Serbien 

 Komarane (ort i Serbien, lat 43,67, long 21,18),